L'oxyde d'argent peut prendre deux formes:
 Oxyde d'argent(I), ou oxyde argenteux ;
 Oxyde d'argent(I,III), ou  oxyde argentique.

Composé de l'argent
Argent